Patoka – villaggio degli Stati Uniti d'America in Illinois
Patoka – comune degli Stati Uniti d'America in Indiana
USS Patoka – nave cisterna della US Navy